Roberto Ferrari, né en 1890 et mort en 1954, est un gymnaste italien ;
 Roberto Ferrari, né en 1923 et mort en 1996, est un escrimeur italien ;
 Roberto Ferrari, né en 1983, est un coureur cycliste italien.